Michał Olszewski (ur. 1977) – polski dziennikarz i pisarz
 Michał Olszewski (ur. 1982) – ksiądz, sercanin, ewangelizator
 Michał Olszewski (ur. 1989) – polski szachista, arcymistrz
 Michał Olszewski (ur. 1868, zm. 1924) – polski polityk i dziennikarz, poseł do parlamentu austriackiego
 Michał Andrzej Olszewski (ur. 1977) – polski polityk, wiceprezydent Warszawy od 2011